Holzherr ist der Familienname folgender Personen: 

 Florian Holzherr (* 1970), deutscher Fotograf
 Georg Holzherr (1927–2012), Abt des Klosters Einsiedeln 
 Gertrud Holzherr (* 1939), deutsche Kunsthistorikerin 
 Gustav Holzherr (1831–1908), württembergischer Landtagsabgeordneter